Příjmení Körber nosí více významných osobností:

 Gustav Körber (1816–1898) – rakouský soudce a politik německé národnosti z Čech
 Hilde Körber (1906–1969) – rakouská herečka
 Vilém Körber (1845–1899) – český anarchista, novinář, terorista a člen sociální demokracie